Darbringung steht für:

 ein religiöses Opfer an eine Gottheit, siehe Opfer (Religion)
 eine Segenshandlung an Kindern, die in Kirchen üblich ist, die keine Säuglingstaufe kennen, siehe Kindersegnung (Ritus)
 ein Element des eucharistischen Hochgebetes, siehe Anamnese (Liturgie)